Loi salique : code de loi élaboré à partir du début du  pour le peuple des Francs dits « saliens ». Par suite d'un raccourci historique, cette expression évoque surtout la justification de l'interdiction faite aux femmes de succéder au trône de France.
 Loi salique (patience) : une patience où les dames ne sont pas prises en compte.